Гур может означать:

Имя 
 Гур — еврейское мужское имя, от которого происходит восточно-христианское имя Гурий.

Фамилия 
 Гур, Дакоста Акес (род. 1984) — ивуарийский футболист, крайний защитник.
 Гур, Иехуда (1862—1950) — израильский лингвист, лексикограф, писатель, переводчик, педагог.
 Гур, Карл Вильгельм Фердинанд (1787—1848) — немецкий скрипач, композитор и капельмейстер.
 Гур, Мордехай (1930—1995) — заместитель министра обороны Израиля.
 Гур, Сергей Викторович (род. 1978) — профессиональный кикбоксер из Белоруссии.

Топоним 
 Гур — еврейское название польского города Гура-Кальвария.
 Так называется и хасидский двор, происходящий из этого города (см. Гурские хасиды)
 Гур или Гор — провинция в Афганистане
 Гур — река в Хабаровском крае.

Другое 
 Гур — индийское и пакистанское название местной разновидности пищевого сахара.
 Гур (пирожное) — ирландское пирожное.
 Гур — в ассиро-вавилонской системе (2-е тысячелетие до н. э.) мера объёма жидких и сыпучих тел: гур = 3 имеру = 252,6 литра.
 Гур (языки) — языковая семья в Африке.
 Гур — династия польских хасидов

См. также 
 ГУР
 Гур-Арье
 Гур-Эмир

Примечания